Lismore peut désigner :
 Lismore, une île d'Écosse ;
 Lismore, une ville de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Lismore, une ville de l'État de Victoria en Australie ;
 Lismore, une ville d'Irlande ;
 Lismore, une ville du Minnesota.